Edit é uma gravadora da República Checa. Essa empresa está associado com a Federação Internacional da Indústria Fonográfica - IFPI.

Gravadoras da Chéquia
Membros da IFPI